Mariage à la grecque est le titre de plusieurs films :
 Mariage à la grecque (), un film grec réalisé par Vasílis Georgiádis, sorti en 1964 ;
 Mariage à la grecque (My Big Fat Greek Wedding), un film américano-canadien réalisé par Joel Zwick, sorti en 2002 ;
 Mariage à la grecque 2 (My Big Fat Greek Wedding 2), un film américano-canadien réalisé par Kirk Jones, sorti en 2016.